Pavlov (o Pávlov) es un apellido ruso, cuya forma femenina es Pavlova (o Pávlova). Puede hacer referencia a:

 Anna Pávlova (1881-1931), bailarina de ballet rusa.
 Dmitri Pávlov (1897-1941), militar soviético.
 Iván Pávlov (1849-1936), fisiólogo y psicólogo ruso.
 Nikolái Pávlov (1893-1971), botánico y explorador ruso.
 Valentín Pávlov (1937-2003), primer ministro soviético.
 Yákov Pávlov (1917-1981), militar soviético.

También, puede referirse a:
 El condicionamiento clásico, también conocido como pavloviano.
 Casa de Pávlov, edificio de departamentos defendido durante la Batalla de Stalingrado, en 1942-1943.
 Los perros de Pavlov, cortometraje de 2003, escrito y dirigido por el cineasta español Kike Maíllo.
 Pavlova, postre de merengue, nombrado así en honor a la bailarina de ballet rusa Anna Pávlova.